Discovery Bay (Californië), een plaats in Contra Costa County in de Verenigde Staten
Discovery Bay (Hongkong), een ontwikkelingsgebied in Hongkong
Discovery Bay (Jamaica), een plaats in Jamaica